Список правителей Баварии

Бавария в 548—788 (герцогство Бавария) 

В 788 году Бавария присоединена к Франкскому королевству.

Бавария в 788—907 (королевство Бавария) 

В 907 году было восстановлено герцогство Бавария.

Бавария в 907—1180 (герцогство Бавария)

Бавария в 1180—1623 (герцогство Бавария) 
Династия Виттельсбахов

В 1623 году герцог Баварии Максимилиан I стал курфюрстом.

Бавария в 1623—1805 (курфюршество Бавария)

Бавария в 1806—1918 (королевство Бавария)  

 
Бавария